Il toponimo Rájov può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Rájov – frazione di Přimda, città del distretto di Tachov, nella regione di Pilsen
Rájov – frazione di Zlatá Koruna, comune del distretto di Český Krumlov, in Boemia Meridionale
Rájov – frazione di Perštejn, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Rájov – frazione di Mnichov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Rájov – frazione di Pňovany, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň